Сепо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 125 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 30 км на північний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2016 року Сепо і Сен-Ромен-ле-Пре було об'єднано в новий муніципалітет Сепо-Сен-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 425,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сепо на сайті французького Національного інституту географії
 Сепо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сепо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сепо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сепо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна